Gigante (película) puede referirse a:

 Gigante (película de 1956), una película estadounidense de los géneros épico y dramático, dirigida por George Stevens y protagonizada por RockHudson, ElizabethTaylor y JamesDean.
 Gigante (película de 2009), una película de Adrián Biniez, director argentino radicado en Uruguay.